Examen bezeichnet:

 allgemein eine Prüfung: Prüfung #Examen
 insbesondere das Staatsexamen
 Examen (Film), einen US-amerikanischen Horrorfilm von Jimmy Huston von 1981 (Originaltitel: Final Exam)

Siehe auch: